Р-39:

Кириллица 
 Р-39 — советская твердотопливная баллистическая ракета.
 Р-39 — советский экспериментальный лёгкий-водоплавающий танк.

Латиница 
 P-39 Airacobra — американский истребитель периода Второй мировой войны.